В Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Нобл ():
 округ '''Нобл''' — штат Индиана.
 округ '''Нобл''' — штат Огайо.
 округ '''Нобл''' — штат Оклахома.